Beatrice I d'Este (1192-1226) – monaca, beata della Chiesa cattolica
 Beatrice d'Este (1215-1245) – regina d'Ungheria
 Beatrice II d'Este (1226 circa – 1262) – monaca, beata della Chiesa cattolica, nipote di Beata Beatrice I d'Este (1192) e cugina di Beatrice III regina d'Ungheria (1215)
 Beatrice d'Este (1268-1334) – figlia di Obizzo II d'Este. Sposò nel 1300 Galeazzo I Visconti
 Beatrice d'Este (1427-1497) – figlia di Niccolò III d'Este. Sposò in prime nozze Niccolò I da Correggio e in seconde Tristano Sforza, figlio naturale di Francesco
 Beatrice d'Este (1475-1497) – figlia di Ercole I d'Este e di Eleonora d'Aragona
 Anna Beatrice d'Este (1626-1690) – nobile modenese
 Maria Beatrice d'Este (1750-1829) – duchessa di Massa